Kisvicsáp, Szulányvicsáp része
Nyitravicsáp, Vicsápapáti része
Szulányvicsáp (szlovákul Hruboňovo), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Vicsápapáti (szlovákul Výčapy-Opatovce), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás